Doopsgezinde kerk (Aalsmeer)
Doopsgezinde kerk (Aardenburg)
Doopsgezinde kerk (Akkrum)
Doopsgezinde kerk (Alkmaar)
Doopsgezinde kerk (Almelo)
Doopsgezinde kerk (Almere)
Doopsgezinde kerk (Amersfoort)
Doopsgezinde kerk (Amsterdam)
Doopsgezinde kerk (Apeldoorn)
Doopsgezinde kerk (Arnhem)
Doopsgezinde kerk (Assen)
Doopsgezinde kerk (Baarn)
Doopsgezinde kerk (Balk)
Doopsgezinde kerk (Ballum)
Doopsgezinde kerk (Berlikum)
Doopsgezinde kerk (Beverwijk)
Doopsgezinde kerk (Blija)
Doopsgezinde kerk (Blokzijl)
Doopsgezinde kerk (Bolsward)
Doopsgezinde kerk (Borne)
Doopsgezinde kerk (Breda)
Doopsgezinde kerk (Broek op Langedijk)
Doopsgezinde kerk (Buitenpost)
Doopsgezinde kerk (Bussum)
Doopsgezinde kerk (Damwoude)
Doopsgezinde kerk (De Knipe)
Doopsgezinde kerk (Deventer)
Doopsgezinde kerk (Drachten)
Doopsgezinde kerk (Eindhoven)
Doopsgezinde kerk (Enschede)
Doopsgezinde kerk (Goes)
Doopsgezinde kerk (Groningen)
Doopsgezinde kerk (Grouw)
Doopsgezinde kerk (Haarlem)
Doopsgezinde kerk (Harlingen)
Doopsgezinde kerk (Heerenveen)
Doopsgezinde kerk (Heerlen)
Doopsgezinde kerk (Hindeloopen)
Doopsgezinde kerk (Hollum)
Doopsgezinde kerk (Holwerd)
Doopsgezinde kerk (Hoorn)
Doopsgezinde kerk (Joure)
Doopsgezinde kerk (Leeuwarden)
Doopsgezinde kerk (Makkum)
Doopsgezinde kerk (Middelburg)
Doopsgezinde kerk (Middelie)
Doopsgezinde kerk (Middelstum) 
Doopsgezinde kerk (Nes)
Doopsgezinde kerk (Nijmegen)
Doopsgezinde kerk (Noordbroek) 
Doopsgezinde kerk (Noordhorn)
Doopsgezinde kerk (Oldeboorn)
Doopsgezinde kerk (Ouddorp)
Doopsgezinde kerk (Oudebildtzijl)
Doopsgezinde kerk (Pingjum)
Doopsgezinde kerk (Rottevalle)
Doopsgezinde kerk (Sappemeer)
Doopsgezinde kerk (Sneek) 
Doopsgezinde kerk (Surhuisterveen)
Doopsgezinde kerk (Terhorne)
Doopsgezinde kerk (Twisk)
Doopsgezinde kerk (Utrecht)
Doopsgezinde kerk (Veenwouden)
Doopsgezinde kerk (Vlissingen)
Doopsgezinde kerk (Winterswijk)
Doopsgezinde kerk (Wolvega)
Doopsgezinde kerk (Workum)
Doopsgezinde kerk (Wormerveer)
Doopsgezinde kerk (IJlst)
Doopsgezinde kerk (Zaandam)
Doopsgezinde kerk (Zeist)
Doopsgezinde kerk (Zijldijk)

Zie ook
Vermaning

Overige
 Doopsgezinden